Тверской областной радиотелевизионный передающий центр (филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ») — подразделение Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), основной оператор цифрового эфирного и аналогового эфирного теле- и радиовещания Тверской области. Филиал обеспечивает 99,8 % населения Тверской области 20-ю бесплатными цифровыми эфирными телеканалами: Первый канал‎, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24‎, Карусель (телеканал), Общественное телевидение России, ТВ Центр‎, Рен-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ

История 
28 декабря 1954 года в Калинине (Твери) впервые вышел в эфир телевизионный передатчик.
1 марта 1955 года государственная комиссия ввела в эксплуатацию телецентр в Калинине. Калининская ретрансляционная станция первой в СССР начала в полном объеме регулярные передачи первой программы Центрального телевидения (ЦТ).
Телецентр также первым использовал кабельную коаксиальную магистраль междугородной передачи телевизионной программы.

С конца 1950-х годов в городах и малых населенных пунктах области строились объекты для трансляции центральных и местных телерадиопрограмм. В 1968 году Министерство связи СССР постановило построить в Калининской (Тверской) области собственный радиовещательный передатчик. В сентябре 1969 года началась регулярная трансляция центральных и областных радиопрограмм в диапазоне средних волн.
В 1969 году Калининский телецентр модернизировал свое оборудование.

В то же время Министерство связи СССР и Калининский облисполком рассматривали вопрос о многопрограммном телевидении в городе, ввести которое было невозможно при действующей телемачте высотой 64 м и планируемых мощностях. Поэтому было решено построить новую радиотелевизионную передающую станцию в Андрианово Калининской области, которую ввели в эксплуатацию в 1973 году.

В 1999—2000-х годах на телевизионных станциях региона были смонтированы твердотельные УКВ ЧМ-передатчики. Они начали регулярную трансляцию центральных и областных программ радио. Эта сеть позволила практически по всей области перейти с проводного радиовещания на эфирное.

В 2001 году Тверской областной радиотелевизионный центр стал филиалом только что созданной Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). В 2003 году приступили к монтажу земной спутниковой станции в здании ГТРК «Тверь».
1 июля 2003 года весь комплекс областной спутниковой цифровой телекоммуникационной сети начал круглосуточную работу. Он обеспечил трансляцию телерадиопрограмм "РТР + ГТРК «Тверь», "Радио России + ГТРК «Тверь» и «Юность».

5 августа 2007 года на тверском филиале РТРС было запущено цифровое вещание в стандарте DVB-T. Трансляция велась с помощью передатчика мощностью 500 Вт, произведенного компанией «НПП Триада-ТВ».

Деятельность в наши дни 
Филиал начал строительство объектов вещания первого мультиплекса в 2011 году и завершил его 23 октября 2014 года. В 2016 году филиал завершил строительство сети вещания второго мультиплекса. Трансляция 20 телеканалов первого и второго мультиплексов ведется в формате 16:9.

Вещание региональных телеканалов в цифровом эфире федеральных началось в ноябре 2017 года.

В апреле 2018 года сеть Радио России была полностью переведена в FM-диапазон. Она включает 22 объекта вещания.

17 декабря 2014 года тверской филиал начал трансляцию второго мультиплекса в Вышнем Волочке. Он стал первым городом Тверской области после Твери, где стартовала трансляция телеканалов второго мультиплекса. Запуск сети второго мультиплекса завершился 9 ноября 2018 года. Тверская область стала пилотным регионом, где в полном объеме начали работу оба мультиплекса.

3 декабря 2018 года Тверская область стала первым регионом России, отключившим аналоговое телевещание федеральных телеканалов. В 9:15 ведущий ГТРК «Тверь» в прямом эфире попрощался с аналоговым телевидением. В течение 40 минут специалисты РТРС выключили 70 аналоговых передатчиков региона из 100. В следующие несколько часов были выключены все остальные.

Организация вещания 
Инфраструктура эфирного телерадиовещания тверского филиала РТРС включает:

 областной радиотелецентр;
 производственное подразделение;
 центр формирования мультиплексов;
 44 передающих станции;
 43 антенно-мачтовых сооружения (АМС);
 187 приемных земных спутниковых станций.

Примечания

Ссылки 
 Карта покрытия цифровым телерадиовещанием
 Переход на цифровое вещание, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 года N 985 «О федеральной целевой программе „Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009—2018 годы“» (с изменениями на 14 декабря 2018 года)
 Отраслевой доклад Телевидение в России в 2018 году. Состояние, тенденции и перспективы развития
 Отраслевой доклад Радиовещание в России в 2019 году. Состояние, тенденции и перспективы развития
 Цифровое эфирное телевидение в Тверской области
 Летопись 10-летия цифровизации России
 Справочник «Кто Есть Кто в телекоммуникациях и телерадиовещании 2019/2020»

Предприятия Твери
Радиотелевизионные передающие центры России
Филиалы ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»